Михаил Окунев:
 Окунев, Михаил Александрович (род. 1960) — российский актёр театра и кино, заслуженный артист России.
 Окунев, Михаил Борисович (1897—1940) — полковник ГПУ/НКВД СССР, заместитель наркома внутренних дел Киргизской ССР.
 Окунев, Михаил Михайлович (1810—1873) — русский кораблестроитель, писатель, генерал-майор.